Американська готика:
 «Американська готика» — картина американського художника Гранта Вуда.
 «Американська готика» — американо-канадський фільм 1988 режисера Джона Х'ю.

Див. також 
Готика (значення)